Saline (Calvados)
 Saline (Luisiana)
 Saline (Michigan)
 San Mauro di Saline, comuna italiana do Vêneto
 Grand Saline, comuna haitiana

Ver também 
 Condado de Saline
 Salina (desambiguação)
 Salinas (desambiguação)

Desambiguações de topônimos